Die DDR-Oberliga 1960 war die zwölfte Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Meister wurde zum zweiten Mal der ASK Vorwärts Berlin. Die Saison begann am 19. März 1960 und endete am 27. November 1960.

Vor der Saison 
Durch Turbine Erfurts Abstieg war der Bezirk Erfurt zum ersten Mal seit Gründung der Oberliga nicht im Oberhaus vertreten. Stattdessen kamen gleich drei Gemeinschaften aus dem Bezirk Halle.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft holte sich überlegen wie nie zuvor (mit neun Punkten Vorsprung) ASK Vorwärts Berlin. Insgesamt lag Vorwärts an 23 Spieltagen an der Tabellenspitze und sicherte sich bereits am 24. Spieltag endgültig den Meistertitel. Der Vorjahresmeister SC Wismut Karl-Marx-Stadt lag lange Zeit hinter der Mannschaft von Vorwärts, ohne diese jedoch ernsthaft herauszufordern. Nach dem vorzeitigen Titelgewinn der Berliner rutschte Wismut dann noch auf den fünften Platz ab. Mit Dynamo Berlin kam der Vize-Meister ebenfalls aus der Hauptstadt. Die Dynamo-Spieler profitierten dabei von ihrer starken Rückrunde, während sie nach der Hinrunde noch in Abstiegsgefahr waren.

Die Absteiger waren Chemie Zeitz und Fortschritt Weißenfels, die danach nie wieder in die Oberliga aufsteigen sollten. Zeitz stellte immerhin mit Bernd Bauchspieß zum zweiten Mal den Torschützenkönig. Bauchspieß wurde später bei Chemie Leipzig zu einem der erfolgreichsten Oberliga-Stürmer. Als beste BSG schloss Motor Zwickau auf Platz vier ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Statistik

Torschützenliste

Sonstiges 
Insgesamt sahen 1.692.500 Zuschauer die 182 Oberligaspiele, das ergibt einen Schnitt von 9.299 Zuschauern pro Spiel. Die größte Zuschauerkulisse hatten die Spiele Aufbau Magdeburg – Vorwärts Berlin (2:5) und Lok Leipzig – Rotation Leipzig (2:1) am 12. Juni mit jeweils 35.000 Besuchern.

Es fielen 590 Tore, also 3,24 pro Spiel. Die torreichsten Spiele waren die Begegnungen Aktivist Brieske-Senftenberg – Chemie Zeitz (6:3) am 20. März und Empor Rostock – Chemie Zeitz (7:2) am 3. Juli.

Die Meistermannschaft

FDGB-Pokal 
Der FDGB-Pokal 1960 wurde von Motor Jena gewonnen. Im Finale unterlegen war die Mannschaft von Empor Rostock, die zuvor den Titelverteidiger Dynamo Berlin und den späteren Meister Vorwärts Berlin besiegt hatte.

Internationale Wettbewerbe 
Für die DDR-Mannschaften waren die Europapokalwettbewerbe schnell beendet. Vorwärts Berlin und die Leipziger Stadtauswahl scheiterten im Europapokal der Pokalsieger bzw. Messestädte-Pokal bereits in der ersten Runde. Wismut Karl-Marx-Stadt dagegen profitierte in der Vorrunde des Europapokals der Landesmeister gegen den Glenavon FC davon, dass die britischen Behörden der DDR-Mannschaft keine Visa ausstellten und Glenavon sein Heimspiel nicht auf neutralem Platz austragen wollte. So kam Wismut kampflos in die erste Runde, wo sie aber (erneut nach drei Spielen) gegen Rapid Wien ausschieden.

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Liga 1960
 II. DDR-Liga 1960

Weblinks 
 Daten zur Oberliga auf www.rsssf.com
 Daten zur Oberliga auf www.fussballdaten.de

Einzelnachweise 

1960
Fußballsaison 1960